Сто́ллингз () — английская фамилия. Известные носители:

 Столлингз, Алисия Элсбет (род. 1968) — американская поэтесса и переводчица.
 Столлингз, Рон (род. 1983) — американский боец ММА.